Биелина —  город в Боснии и Герцеговине, Республика Сербская
 Биелина —  община в Республике Сербской, Босния и Герцеговина
 Биелина —  регион в Республике Сербской, Босния и Герцеговина